Альфре́до Рубе́н «А́льфио» Баси́ле (; ) — аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника, играл за аргентинские клубы «Расинг» (Авельянеда) и «Уракан». В составе национальной сборной выступал с 1968 по 1973 год. В качестве главного тренера сборной Аргентины дважды выигрывал Кубок Америки.

Карьера

Игровая 
Альфио начал карьеру в клубе «Расинг Авеланьеда». В 1967 году он вместе со своим клубом стал обладателем Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка. В 1971 году перешёл в «Уракан».

Тренерская 
В качестве тренера возглавлял «Велес Сарсфилд», «Сан-Лоренсо», «Колон», «Бока Хуниорс», «Атлетико Мадрид», «Насьональ», «Америка» и др.

Дважды возглавлял сборную Аргентины: с 1991 по 1994 год, подав в отставку после неудачного выступления на чемпионате мира—1994, и с сентября 2006 по 16 октября 2008 года, оставив свой пост после поражения от сборной Чили в отборочном турнире чемпионата мира 2010 года.

Достижения

Как игрок 
Расинг
 Чемпион Аргентины: 1966
 Обладатель Кубка Либертадорес: 1967
 Обладатель Межконтинентального кубка:1967
Уракан
 Чемпион Аргентины: 1973 (Метрополитано)

Как тренер 
Расинг
 Обладатель Суперкубка Либертадорес: 1988
Насьональ
 Победитель Лигильи Уругвая: 1990
Америка
 Обладатель Кубка гигантов КОНКАКАФ: 2001
Бока Хуниорс
 Чемпион Аргентины: Апертура 2005, Клаусура 2006
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2005
 Обладатель Рекопы (2): 2005, 2006
Сборная Аргентины
 Обладатель Кубка Америки: 1991, 1993
 Обладатель Кубка Кирин: 1992
 Обладатель Кубка Короля Фахда: 1992

Примечания

Ссылки 
  Futbol Factory profile (Archived)
 Terra.com profile 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Уракан»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры сборной Аргентины по футболу
Тренеры ФК «Чакарита Хуниорс»
Тренеры ФК «Росарио Сентраль»
Тренеры ФК «Расинг» Авельянеда
Тренеры ФК «Расинг» Кордова
Тренеры ФК «Институто»
Тренеры ФК «Уракан»
Тренеры ФК «Тальерес» Кордова
Тренеры ФК «Велес Сарсфилд»
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Тренеры ФК «Сан-Лоренсо»
Тренеры ФК «Америка» Мехико
Тренеры ФК «Колон»
Тренеры ФК «Бока Хуниорс»